Lyndale bezeichnet mehrere

 Orte in den Vereinigten Staaten
 Lyndale (Iowa)
 Lyndale (Kentucky)
 Lyndale (Minneapolis), Stadtteil von Minneapolis, Minnesota, siehe auch: Lyndale Railway Company 

in Kanada:
 Lyndale (Ontario)

 Sonstiges
 Lydale Park, Park in Minneapolis